Namiestnictwo (ZHP)
 Namiestnictwo (ZHR)
 Namiestnictwo (Rosja) – jednostka podziału terytorialnego w Imperium Rosyjskim w latach 1775-1796